El Torneig de València 2012, oficialment conegut com a Valencia Open 500 2012, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 18a edició del torneig es va celebrar entre el 20 i el 28 d'octubre del 2012 a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, Espanya.

El tennista local David Ferrer va aconseguir el tercer títol a València després dels aconseguits els anys 2008 i 2010. Amb aquest títol va eixamplar la seva millor temporada amb el sisè títol de l'any. El també valencià Juan Carlos Ferrero va posar punt final a la seva carrera disputant el seu darrer torneig tal com havia anunciat setmanes abans. Ferrero, el qual és propietari en part del torneig, va disputar els quadres individual i dobles, precisament fent parella amb el seu gran amic Ferrer.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Referències

Enllaços externs 
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2012
ATP World Tour 2012